Тамура ():

География 
 Тамура — город в Японии, находящийся в префектуре Фукусима.
 Тамура — уезд префектуры Фукусима, Япония.
  — ж/д станция компании JR West, Япония.

Персоналии 
 Тамура, Дэнкити (1901—1953), более известен как Бандо, Цумасабуро (не путать с актёрами кабуки Бандо Тамасабуро) — японский актёр. Работу в кино также продолжили его сыновья:
 Тамура, Такахиро (1928—2006) — актёр.
 Тамура, Масакадзу (род. 1943) — актёр.
 Тамура, Рё (наст. имя Юкитэру Тамура; род. 1946) — актёр и сценарист.
 Тамура, Иссэй (род. 1984) — японский боец ММА.
 Тамура, Митио (1927—2007) — японский ботаник, специалист по лютиковым.
 Тамура, Судзуко (1934—2015) — японский лингвист, специалист по айнскому и баскскому языкам.
 Тамура, Юкари (род. 1976) — японская сэйю и J-pop-певица.
 Тамура, Ямато (род. 1979) — японский фигурист.
 Тамура, Рёко (род. 1975) — японская дзюдоистка, политик.
 Тамура, Эрико (род. 1973) — японская актриса и певица.